

Anno 
 208 o 208 a.C.

Codici 
 208  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Rivalta, presso la località Lazzarello di Costalta, nel comune di Pecorara, in provincia di Piacenza

Matematica 
 208 – numero